Здесь представлена статистика чемпионата Европы по футболу 2016 года, проходившего в городах Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года.

Бомбардиры 
6 голов

  Антуан Гризманн

3 гола

  Альваро Мората
  Нани
  Криштиану Роналду
  Гарет Бейл
  Оливье Жиру
  Димитри Пайет

2 гола

  Ромелу Лукаку
  Раджа Наингголан
  Балаж Джуджак
  Марио Гомес
  Робби Брэди
  Биркир Бьяднасон
  Колбейнн Сигторссон
  Грациано Пелле
  Якуб Блащиковский
  Богдан Станку
  Хэл Робсон-Кану
  Иван Перишич

1 гол

  Алессандро Шёпф
  Армандо Садику
  Джейми Варди
  Эрик Дайер
  Уэйн Руни
  Дэниел Старридж
  Эден Азар
  Тоби Алдервейрелд
  Миши Батшуайи
  Аксель Витсель
  Янник Карраско
  Золтан Гера
  Адам Салаи
  Золтан Штибер
  Жером Боатенг
  Юлиан Дракслер
  Шкодран Мустафи
  Месут Озиль
  Бастиан Швайнштайгер
  Уэсли Хулахан
  Йон Дади Бёдварссон
  Гильфи Сигурдссон
  Рагнар Сигурдссон
  Арнор Траустасон
  Нолито
  Жерар Пике
  Леонардо Бонуччи
  Эмануэле Джаккерини
  Джорджо Кьеллини
  Эдер
  Роберт Левандовский
  Аркадиуш Милик
  Рикарду Куарежма
  Ренату Санчеш
  Эдер Лопиш
  Василий Березуцкий
  Денис Глушаков
  Найалл Макгинн
  Гарет Маколи
  Владимир Вайсс
  Марек Гамшик
  Ондрей Дуда
  Бурак Йылмаз
  Озан Туфан
  Сэм Воукс
  Аарон Рэмзи
  Нил Тейлор
  Эшли Уильямс
  Поль Погба
  Никола Калинич
  Лука Модрич
  Иван Ракитич
  Томаш Нецид
  Милан Шкода
  Адмир Мехмеди
  Джердан Шакири
  Фабиан Шер

Источник: УЕФА

Автоголы 
1 автогол

  Киран Кларк
  Биркир Мар Севарссон
  Гарет Маколи

Вратари

Голы 
 Общее количество голов: 108 (из них 8 с пенальти).
 Средняя результативность: 2,12 гола за игру.
 Первый гол:  Оливье Жиру на 57-й минуте матча Франция — Румыния.
 Последний гол:  Эдер Лопиш на 109-й минуте матча Португалия — Франция.
 Первый автогол:  Киран Кларк на 71-й минуте матча Швеция — Ирландия.
 Лучший бомбардир:  Антуан Гризманн 6 голов
 Дублей: 6
 Первый дубль:  Альваро Мората на 48-й минуте матча Испания — Турция.
 Самый результативный матч: Франция — Исландия — 5:2.
 Самая результативная сборная:  Франция — 13 голов
 Самая нерезультативная сборная:  Украина — 0 голов
 Самая крупная победа: Венгрия —Бельгия — 0:4.

Наказания 
 Общее количество предупреждений: 205.
 Первое предупреждение:  Влад Кирикеш на 32-й минуте матча Франция — Румыния.
 Общее количество удалений за две жёлтых: 2.
 Первое удаление за две жёлтых карточки:  Лорик Цана на 36-й минуте матча Албания — Швейцария.
 Общее количество прямых удалений: 1.
 Первое прямое удаление:  Шейн Даффи на 66-й минуте матча Франция — Ирландия.
 Наибольшее количество наказаний:  — 18 жёлтых карточек.
 Наименьшее количество наказаний:  — 2 жёлтые карточки.
 Общее количество фолов: 1287.
 Среднее количество фолов за матч: 25,2.
 Наибольшее количество фолов: Португалия — 93.
 Наименьшее количество фолов: Россия — 33.
 Самая грубая команда: Румыния — 17,33 фола за матч.
 Самая аккуратная команда: Англия — 9,25 фола за матч.

Пенальти 
 Всего назначено пенальти: 11.
 Реализовано: 8.
 Первый назначенный пенальти: судья матча Франция — Румыния  Виктор Кашшаи в ворота команды Франции.
 Первый забитый пенальти:  Богдан Станку в матче Франция — Румыния.
 Первый отражённый пенальти:  Даниэл Субашич в матче Хорватия — Испания.

Сводная статистика 

 Сборная Польши не только не проиграла в игровое время ни одной игры на чемпионате (уступила в ¼ финала Португалии по послематчевым пенальти), но ещё и ни разу не уступала в счёте в игровое время по ходу всех игр турнира.

Лучшие игроки матча

Предупреждения и удаления 
 1 прямая красная карточка

 1 непрямая красная карточка

 3 жёлтые карточки

 2 жёлтые карточки

 1 жёлтая карточка

Примечания